Я́йца Фаберже́ — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц. Изделия создавались в 1885—1917 годах по заказам Российского Императорского дома и частных покупателей.

Всего было создано как минимум 52 императорских яйца (52-е осталось незаконченным), 7 яиц, предназначавшихся в подарок богатейшей предпринимательнице, наследнице иркутских золотых приисков, В. П. Базановой-Кёльх, выполненных по заказам её мужа; по одному яйцу для Юсуповых, Ротшильдов, Нобелей и Вандербильтов, и несколько прочих, точное количество которых является предметом для дискуссии.

Словосочетание «яйца Фаберже» стало синонимом роскоши и эмблемой богатства Императорского дома и дореволюционной России.

История возникновения 
Карл Фаберже и ювелиры его фирмы создали первое яйцо в 1885 году. Оно было заказано императором Александром III как пасхальный сюрприз для его жены Марии Фёдоровны. Так называемая «Курочка» снаружи покрыта белой, имитирующей скорлупу, эмалью, а внутри, в «желтке» из матового золота, — изготовленная из цветного золота курочка. Внутри курочки, в свою очередь, спрятаны небольшая копия императорской короны из золота с бриллиантами и цепочка с рубиновым кулоном (ср. традицию складывающихся матрёшек).

Идея подобного ювелирного изделия не была оригинальной:

Пасхальное яйцо Фаберже должно было стать вольной интерпретацией яйца, изготовленного в начале XVIII века, 3 экземпляра которого известны и сегодня. Они находятся: в замке Розенборг (Копенгаген); в музее Истории искусств (Вена) и в частной коллекции (ранее — в художественной галерее «Зелёные своды», Дрезден). Во всех упомянутых экземплярах яиц спрятана курочка, открыв которую, можно обнаружить корону, а в ней — кольцо. Считается, что императору хотелось порадовать супругу сюрпризом, который напомнил бы ей хорошо знакомое изделие из датской королевской сокровищницы.

Императрица была так очарована подарком, что Фаберже, превратившийся в придворного ювелира, получил заказ изготавливать по яйцу ежегодно; ему следовало быть уникальным и содержать какой-либо сюрприз, это было единственным условием. Следующий император, Николай II, сохранил эту традицию, каждую весну даря, в свою очередь, два яйца — одно Марии Фёдоровне, своей овдовевшей матери, и второе — Александре Фёдоровне, новой императрице.

Дизайнеры и мастера 

Изготовление каждого яйца занимало практически год. Структура фирмы Фаберже опережала своё время: ювелирные фирмы, входящие в концерн, были достаточно самостоятельны в работе. Многие ювелиры, работающие у Фаберже, владели собственными фирмами, но считали честью участвовать в исполнении императорского заказа. Имена мастеров говорят об интернациональном составе команды: из 24 мастеров 14 были родом из Финляндии или работали по приглашению родных. Вначале утверждался эскиз. Потом за работу бралась целая команда ювелиров фирмы. Имена некоторых дизайнеров и ювелиров сохранились (так что говорить, что автор всех яиц — Карл Фаберже, не следует). Особенно велик вклад мастера Михаила Перхина. Также упоминаются Август Холмстрём, Альберт Хольстром, Август Холлминг, Франц Бирбаум, Хенрик Вигстрём, Эрик Коллин, Виктор Ааре, Хъялмар Армфелт, Стефан Вякева, Альма Пиль — единственная женщина-художник, автор стиля изморозь на хрустале, придумавшая «Зимнее яйцо».

Серия императорских яиц пользовалась такой славой, что фирма Фаберже выполнила несколько изделий и для частных заказчиков (известно о 15). Среди них стоит особняком серия из 7 яиц, подаренных золотопромышленником Александром Фердинандовичем Кельхом своей супруге. Кроме того, существует ещё 8 яиц Фаберже, выполненных на заказ (для Феликса Юсупова, племянника Альфреда Нобеля, Ротшильдов, герцогини Мальборо и неустановленных лиц). Они не такие роскошные, как императорские, и не являются оригинальными, зачастую повторяя тип, придуманный для царских подарков.

Возможно, для частных лиц были выполнены ещё какие-либо изделия, но они никогда не были задокументированы (в отличие от царских яиц), что оставляет некоторую свободу для умелых фальсификаторов. Пример неожиданного открытия — выставленное на продажу осенью 2007 года «яйцо Ротшильдов», которое было заказано представителями клана в фирме Фаберже и хранилось среди семейного имущества, не афишируясь, целое столетие.

Коллекции 

Из 71 известного яйца до наших дней дошло 65. Подавляющее большинство из них хранится в государственных музеях. Императорских яиц известно 54: до нашего времени сохранились 48 штук, сделанных по царскому заказу; остальные известны по описаниям, счетам и старым фотографиям и считаются утерянными. Только одно из них, «Георгиевское», смогло покинуть Советскую Россию вместе с законной владелицей — в 1918 году, в багаже императрицы Марии Фёдоровны, уехавшей через Крым на свою родину, в Данию. Остальные остались в Петрограде. Очевидно, большинство из них исчезло в неразберихе, прочие (24 шт.?) вместе с другими императорскими драгоценностями были перевезены в новую столицу, в будущее Алмазное хранилище Кремля.

Там они хранились запакованными примерно до 1930 года, когда в рамках общей распродажи культурного наследия Советской России в поиске средств, по приказу Сталина 14 из них было продано, причём, как утверждают, некоторые по цене меньше чем 400 долларов США. Продажей занималось учреждение под названием Контора «Антиквариат». Большинство из них было приобретено американским предпринимателем Армандом Хаммером (1898—1990) и английским дилером  (1886—1970).

После коллекции, хранящейся в Кремле, самое большое собрание удалось собрать нью-йоркскому магнату  (1919—1990). Оно включало 11 императорских яиц, несколько разрозненных «сюрпризов» из неизвестных или несохранившихся яиц, а также 4 частных яйца (всего 15). В феврале 2004 года наследниками Форбса собрание предполагалось выставить на аукцион, где бы оно, вероятно, ушло поштучно, но за несколько дней до начала торгов коллекция была целиком перекуплена российским олигархом Виктором Вексельбергом. С 2013 года коллекция Виктора Вексельберга экспонируется в созданном им Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, расположенном во дворце Шуваловых-Нарышкиных.

Всего на исторической родине, в России, яйца Фаберже, ставшие одним из её символов, теперь можно увидеть в четырёх местах. В их число, кроме вышеупомянутых Оружейной палаты и собрания Вексельберга, входит Государственный Эрмитаж и Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана, Москва. Московский Русский национальный музей (частный музей Александра Иванова), ранее располагал ещё одним яйцом, которое с 2009 года находится в музее Фаберже в Баден-Бадене (также частный музей Александра Иванова).

Описание 
Яйца изготавливались из золота, серебра, драгоценных камней и т. д. В ход шли эмали и тонкая ювелирная работа. Подчас мастера экспериментировали с не очень традиционными материалами — горный хрусталь, драгоценные сорта древесины. Доказательством подлинности служит клеймо фирмы Фаберже.

Стоимость одного яйца по ценам рубежа XIX—XX вв. варьировалась от 1500 до 28300 рублей. (Российская империя).

Иногда яйца крупнее натуральной величины и больше, чем кажутся по иллюстрациям: высота некоторых (с подставкой) могла достигать 20 см. Традиционно внутри каждого должен был содержаться какой-либо сюрприз. Часто это были миниатюры с портретами того, кому яйцо предназначалось, и членов его семьи. Выполнялись также яйца-часы с заводными частями (петухами и кукушками).

Список ювелирных изделий

Пятьдесят два императорских яйца

Царствование Александра III

Царствование Николая II (XIX в.)

Царствование Николая II (1902—1914 гг.)

Царствование Николая II, Первая мировая война

Особый случай

Коллекция из семи пасхальных яиц семьи Кельх 
Эти изделия заказывал русский предприниматель А. Кельх в подарок своей жене Варваре Петровне. Над их созданием трудился ювелир фирмы Фаберже Михаил Перхин. Подарки прекратились после 1904 года — с 1905 года, когда супруги официально начали жить отдельно и их финансовое положение заметно ухудшилось в связи с крахом на русско-японской войне.

Остальные четыре яйца Фаберже, первый владелец или заказчик которых известны

Несколько прочих яиц 
Первый владелец, заказчик или год изготовления этих яиц точно неизвестны. Тем не менее, все они рассматриваются хотя бы частью специалистов по творческому наследию фирмы «Фаберже», как подлинные (что отличает их от поддельных яиц и поздних подражаний). Возможно, принадлежали кому-то из членов императорской семьи или высшего общества Российской империи.

Критические оценки 
Наряду с многочисленными восторженными оценками, изделия Фаберже получали порой и резко отрицательную оценку от представителей эстетской и артистической среды, которые характеризовали эти артефакты как воплощение дурного вкуса. Известно высказывание Владимира Набокова, охарактеризовавшего работы мастерской Фаберже как «разнузданную безвкусицу» (grotesque garishness), которую в его семье презирали.

Подделки и копии 
Один из примеров: «Курочка Кельха» была продана Малкольму Форбсу под видом одного из императорских яиц, что, естественно, повысило её цену. Приём был таков: миниатюра с изображением Варвары была заменена на изображение цесаревича Алексея, кроме того, были изменены и выложенные из драгоценных камней инициалы. Только поздние исследования позволили восстановить истинную принадлежность. После приобретения Вексельбергом коллекции Форбса в ней было выявлено ещё несколько сомнительных вещей, в частности, на официальном сайте собрания больше не фигурирует зелёное «Яйцо с копытами» из боуэнита на золотых ножках-копытцах, с миниатюрным портретом-сюрпризом Александры Фёдоровны, которое, как считалось раньше, было подарено императрицей одному из её приближённых. Также больше нет упоминаний о «Яйце-Конфетнице».

Известно много подделок яиц Фаберже, причём некоторые из них, сделанные неизвестными талантливыми мастерами, сами по себе представляют истинные произведения искусства, но клеймо Фаберже значительно увеличивает их товарную стоимость. В результате, во второй половине 1990-х годов Метрополитен-музей в Нью-Йорке провёл выставку подделок миниатюр Фаберже.

В 2008 году было объявлено о воссоздании компании Fabergé и планах возобновления производства знаменитых инкрустированных драгоценностями яиц.

В культуре

В дизайне 
Стилизованные изображения яиц Фаберже нередко используются в дизайне тканей, обоев, шёлковых платков (коллекция «Яйца Фаберже» от Hermès, 1980-е), посуды, ювелирных изделий и различной бижутерии (серьги, кулоны, подвески и т. д.). Самая дорогая в мире дамская сумочка, оценённая в 6,7 млн $, была выполнена в форме яйца Фаберже из яйца эму с использованием почти 8 тысяч бриллиантов, 24-каратного золота, серёжек от Cartier для застёжки и одноимённого шарфа Hermès в качестве подкладки (дизайнер Debbie Wingham, 2019).

В литературе 
 Яйцо Фаберже фигурирует в рассказе Яна Флеминга «Собственность леди» (1964).
 Находка коллекции из семи последних предреволюционных яиц Фаберже фигурирует во второй повести трилогии «Антиквар» А. Бушкова — «Последняя пасха» (2008).

В кинематографе 
 Похищением яйца «Коронационное» занимаются персонажи фильмов «Осьминожка» (цикл про Джеймса Бонда) и «Двенадцать друзей Оушена», а также «Любовь среди воров» . Изготовление копии яйца из обычного металла для съёмок фильма «Двенадцать друзей Оушена» обошлось в 4000 долларов США.
 Яйца Фаберже фигурируют, как правило, в качестве объекта хищного интереса, в лентах «Привидение с шофёром» (Fantôme avec chauffeur) (с Филиппом Нуаре), «No Dogs Allowed», «Беглец», «Тайна ордена», одной из эпизодов сериала «Она написала убийство».
 В фильме «Что могло быть хуже?» похищают вымышленное яйцо Фаберже.
 Несколько раз яйца Фаберже упоминаются в анимационном сериале «Симпсоны».
 В фильме «Кодекс вора» пожилой вор, специализирующийся на краже драгоценностей, берёт в напарники менее опытного коллегу, чтобы совершить грандиозное ограбление (яйца Фаберже) в счёт уплаты долга русской мафии.
 В фильме «Подпасок с огурцом» из цикла «Следствие ведут ЗнаТоКи» действие разворачивается вокруг банды мошенников, занимающихся в том числе подделкой ювелирных изделий Фаберже.
 В сериалах «И всё-таки я люблю…» и «Воздействие» действие одного из сюжетов вращается вокруг яйца Фаберже.
 В сериале «Звездочёт» главный герой пытается сбыть поддельное яйцо Фаберже.
 В фильме «Любовь-морковь 3».
 В сериале «Черная лагуна» (а также в адаптации «Закрытая школа») отца одного из героев убили из-за одного из яиц Фаберже.
 В фильме «Мамочка — убийца-маньячка» одна из героинь коллекционировала яйца Фаберже.
 В сериале «Виртуозы» в одном из сюжетов мошенники в качестве приманки организуют инсценировку кражи яйца Фаберже.
 В фильме «1+1» выходец из Сенегала Дрисс, который пришёл в дом богатого паралитика, чтобы получить пособие по безработице, пользуясь случаем крадёт одно из яиц, выставленных в прихожей. Впоследствии он теряет яйцо, но потом, с трудом отыскав, возвращает его владельцу.
 В британском сериале «Spine Chillers» в одной из серий фигурирует яйцо Фаберже (однако была допущена историческая ошибка — героиня говорит, что яйцо ей подарил царь Пётр (без сомнений Пётр I), который правил в начале XVIII века, тогда как яйца Фаберже начали создавать в конце XIX века).
 Слово «Фаберже» используется как эвфемизм мужских тестикул героем фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».
 В сериале «Острые козырьки» одно из яиц используется как часть сделки с бежавшей в Англию русской аристократией.
 В фильме «Ночные игры» главные герои в ходе импровизированной игры пытаются выкрасть яйцо Фаберже.
 В сериале «Ривердейл» одно из яиц Фаберже купил Хирам Лодж.
В сериале «Молодой Морс» в серии "Муза" в одном из центральных сюжетов фигурирует яйцо великой княжны Анастасии.
В фильме «Яйцо Фаберже» грабители похищают одно из яиц.

В музыке 
 Песня «Яйца Фаберже» группы «Ногу свело».
 Песня «Родина» группы «Би-2».
 Название музыкальной группы «ЯйцЫ Фаберже».

См. также 

 Пасхальное яйцо
 Писанка

Примечания

Литература 
 Джон Буф, «Фаберже», М., 1998, ISBN 5-7793-0061-5
 «Блестящая эпоха Фаберже. Санкт-Петербург — Париж — Москва», каталог выставки, М., 1992, ISBN 5-87075-021-5
 «Произведения ювелирной фирмы Фаберже», комплект 16 открыток. Составитель С. Коварская. — Ленинград, Аврора, 1987. (Изображение и данные об изделии «Яйцо и фигурка петуха», 1908—1917. Фирма Карла Фаберже, Москва. Серебро, нефрит, бархат, литьё, чеканка. Высота яйца с подставкой 14 см, высота фигурки петуха 5 см. Государственные музеи Московского Кремля).

Ссылки 
 Каталог яиц Фаберже // fabergeresearch.com
 Информация о каждом яйце
 20-я витрина II зала Оружейной палаты // сайт музеев Московского Кремля
 Кремлёвское собрание // сайт музеев Московского Кремля
 Коллекции фонда «Связь времён» // сайт Музея Фаберже в Санкт-Петербурге
 Коллекция короля Великобритании Карла III
 Плейлист youtube.com — документальные фильмы, лекции и т. д.
 
 «Фаберже и Гатчина». Сводный сайт с документами
 Пропавшие шедевры Фаберже. Искатели. Телеканал Культура
 Григор Атанесян. Роковые яйца. История скандальной выставки Фаберже в Эрмитаже и тех, кто за ней стоит // Би-би-си, 15 февраля 2021